Municipio de Banner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Banner (condado de Ashley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Banner (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Banner (condado de Johnston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Banner (condado de Cavalier, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Banner (condado de Mountrail, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Banner (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Banner (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Banner (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Banner (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Banner (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Banner (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Banner (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Banner (condado de Rush, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Banner (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Banner (condado de Stevens, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stevens.